Приштинский округ:

 Приштинский округ () — административно-территориальная единица Третьего Болгарского царства.
 Приштинский округ (; ) — административно-территориальная единица частично признанной Республики Косово.

См. также 
 Косовский округ — административно-территориальная единица Сербии с центром в Приштине.